Новая Земля — многозначный термин.

География

Острова 
 Новая Земля — архипелаг в Северном Ледовитом океане.
 Новая Земля — район и городской округ в составе Архангельской области.
 Новая Земля — остров в архипелаге Шпицберген.
 Новая Земля — остров в Чёрном море, близ дельты Дуная.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Новая Земля — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Новая Земля — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Новая Земля — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Новая Земля — посёлок в Ленинском районе Тульской области.
 Новая Земля — посёлок в Охотском районе Хабаровского края.

Севастополь 
 Новая Земля (Севастополь) — село, включённое в состав Севастополя.
 Новая Земля — прежнее название села Николаевка, включённого в состав Севастополя.

Суда 
 Новая Земля — двухмачтовая шхуна Беломорской флотилии Российской империи, 1838 год.
 Новая Земля — бриг Беломорской флотилии России, 1819 год.
 Новая Земля — бриг Беломорской флотилии России, 1845 год.

Искусство 
 Новая земля — белорусская лирико-эпическая поэма Якуба Коласа.
 Периметр 2: Новая Земля — компьютерная игра, продолжение игры «Периметр».
 Новая Земля — российский фильм, 2008 год.
 Новая земля — нидерландский фильм, 2011 год.

См. также 
 Терра Нова